In 2018 werd het 114de Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 21 januari tot 8 april en werd georganiseerd door de FBF. Bahia werd kampioen.

Eerste fase
De top 3 plaatste zich voor de Copa do Brasil 2019. Bahia de Feira en Fluminense de Feira plaatsten zich voor de Série D 2019.

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano